Орисоайн ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 7,1 км². Население — 87 человек (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 http://www.euskomedia.org

Муниципалитеты Наварры